У Снятинському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 105 пам'ятки архітектури.

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Снятинський район
Снятинського району